Der CEV-Pokal 2000/01 wurde ausgetragen:

 bei den Herren, siehe CEV-Pokal 2000/01 (Herren)
 bei den Damen, siehe CEV-Pokal 2000/01 (Damen)